Ясутаро Мацуки (; ) — японский футболист и тренер. Выступал за сборную Японии. Работал спортивным комментатором.

Клубная карьера 
Мацуки начал игровую карьеру в молодежной команде «Токио Верди» (ранее — «Ёмиури»), а в 1973 году присоединился к основной команде, выступавшей тогда во JSL D2 — втором дивизионе страны. В 1978 году клуб вышел в первый дивизион — JSL D1. После этого «Токио Верди» трижды становился чемпионом страны, дважды — обладателем Кубка лиги и трижды — Кубка Императора. Это была золотая эра в истории клуба, в котором с 1983 года Мацуки был капитаном. В 1990 году он завершил игровую карьеру, отыграв 269 матчей и забив 9 голов в чемпионате. Трижды он входил в символическую сборную лиги.

Карьера в сборной 
В апреле 1984 года Мацуки был вызван в национальную сборную Японии на матчи квалификации Олимпийских игр. Его дебютом стала встреча со сборной Таиланда 15 апреля. Он также участвовал в отборочных матчах к чемпионату мира 1986 года и Азиатских играх 1986 года. Мацуки провел 11 матчей за сборную Японии, завершив выступления в 1986 году.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры Мацуки вернулся в родной клуб. В 1990 году он начал карьеру тренера, а в 1993 стал главным тренером «Верди Кавасаки». Под его руководством команда выиграла чемпионат страны и стала обладателем Кубка Джей-лиги. А Мацуки в течение двух лет подряд (1993—1994) признавался лучшим тренером лиги. В конце сезона 1994 он ушел в отставку. В 1998 году он подписал контракт с «Сересо Осака» и руководил клубом в течение одного сезона. В 2001 году он вернулся в «Токио Верди», однако в июле был уволен.

Вне футбола 
Мацуки появился на обложке японской версии видеоигры , выпущенной в 1994 году для Super NES. А в игре  для PlayStation, Мацуки комментировал матчи вместе с японским теле- и радиоведущим .

Cтатистика

В клубе

В сборной

Тренерская статистика

Личные достижения 
 Тренер года в J1 — 1993, 1994

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте National Football Teams
 Профиль на сайте Japan National Football Team Database
 Профиль на сайте J.League Data Site

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Токио Верди»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Токио Верди»
Тренеры ФК «Сересо Осака»
Футбольные телекомментаторы